Калениківська сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район
 Калениківська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район